Oussama Hosni (17. rujna 1992.), tuniški rukometaš. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Tuniški rukometaši